Сагадиев — тюркская фамилия. Известные носители:
 Сагадиев, Евгений Игоревич (Eugene Sagaz; род. 1987) — российский видеоблогер, летсплейщик и стример.
 Сагадиев, Ерлан Кенжегалиевич (род. 1966) — министр образования и науки Республики Казахстан.
 Сагадиев, Кенжегали Абенович (1938—2020) — казахстанский политический деятель.
 Сагадиев, Хидият Сибагатович (1887—1937) — участник Башкирского национального движения.